Роберто Родригез има више значења:

 Роберто Родригез (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Роберто Родригез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Роберто Родригез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику